Traumpfade steht für:

 Traumpfade (Wanderwege), Wanderwege im Rhein-Mosel-Eifel-Land
 Traumpfade (Roman), Roman von Bruce Chatwin
 Traumpfade (Fernsehsendung), Reihe im  Bayerischen Fernsehen